Storie della Vergine – ciclo di teleri di Vittore Carpaccio, dipinto tra il 1504 e il 1508
 Storie della Vergine – ciclo di affreschi di Filippo Lippi datati dal 1466 al 1469
 Storie della Vergine – opera biografica su Maria, considerata essere la prima mai scritta
 Storie della Vergine – serie di dipinti a tempera e oro su tavola di Niccolò di Bonaccorso databili al 1380 circa